Naselje u Hrvatskoj
 Pilatovci, naselje u sastavu grada Ozlja

Naselje u Crnoj Gori
 Pilatovci (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić